Diurodrilus ankeli är en ringmaskart som beskrevs av Ax 1967. Diurodrilus ankeli ingår i släktet Diurodrilus och familjen Diurodrilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
ankeli